WDM steht als Abkürzung für:

 Warme dichte Materie (warm dense matter)
 Wavelength Division Multiplexing, siehe Multiplexverfahren #Optisches Wellenlängenmultiplexverfahren
 Windows Driver Model
 World Dressage Masters, internationale Turnierserie im Dressurreiten

Abkürzung